Niemcy:
 Creuzburg – dzielnica Amt Creuzburg
 Creuzburg – dawna wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg
 Amt Creuzburg – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Wartburg

Osoby:
 Heinrich Creuzburg – niemiecki dyrygent
Inne:
 Creuzburg – ród
 Creuzburg – zamek

Zobacz też:
 Creutzburg
 Kreuzburg